Влади́мир Капу́стин:
 Капустин, Владимир Александрович (род. 1945) — конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Капустин, Владимир Владимирович (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Капустин, Владимир Дмитриевич (1903—1939) — Герой Советского Союза.
 
 Капустин, Владимир Николаевич (род. 1939) — советский футболист.
 Капустин, Владимир Олегович (род. 1971) — российский актёр.